Marschnerstraße 21 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marschnerstraße 21 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-West
 Marschnerstraße 21 (München)